Drake-brockmania är ett släkte av gräs. Drake-brockmania ingår i familjen gräs.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gräs
Drake-brockmania